Северная качурка () — вид морских птиц из семейства качурковых, величиной со скворца.

Описание 
Мелкая птица, длина тела 18—21 см, размах крыльев 43—48 см. Вес 45 г. Окраска оперения тёмно-бурая (в полёте кажется чёрной), на крыле светлая полоса. Надхвостье белое с тёмной продольной полоской посередине. Хвост вильчатый.

Распространение 
Гнездится на островах северной части Атлантического и Тихого океанов. Летом и осенью встречается над большими глубинами недалеко от мест гнездования, на зиму откочёвывает к югу. Сильными штормами иногда заносится вглубь суши.

Образ жизни 
По образу жизни очень напоминает прямохвостую качурку и качурку Вильсона, отличаясь от них более крупными размерами и вильчатым хвостом. Это также пелагический морской вид птиц, на суше появляется только в период гнездования. большую часть времени проводит в воздухе, спит и отдыхает на воде. Для защиты от хищных чаек выходит на сушу только ночью. Гнездится в норах. В кладке 1 белое, изредка с мелкими красноватыми пятнами на тупом конце, яйцо. 

Голос напоминает щебетание ласточек, но тоном ниже.

Продолжительность жизни 
Продолжительность жизни северных качурок необычно велика для птиц таких маленьких размеров: средняя оценивается в 20 лет, а максимально зафиксированная 36 лет. В 2003 году Хаусманн обнаружил, что теломеры этих птиц удлиняются с возрастом, что является единственным примером такого феномена. Однако, вероятно, что то же самое происходит с другими членами отряда буревестникообразных, поскольку они все являются сравнительно долгоживущими для птиц таких размеров.

Охрана 
На острове Фула в Шотландии организован заказник, в котором северная качурка включена в список охраняемых видов. В заказнике 50 пар, 0,1 % популяции Великобритании (1976 год).

Численность 
Общая численность вида составляет около 10 миллионов особей. На Курильских островах гнездится около 350 000 особей, на Алеутских островах и в заливе Аляска — около 4 миллионов особей. В Атлантическом океане крупнейшие колонии располагаются у атлантического побережья Канады. В районе Ньюфаундленда есть колонии, в которых гнездится по несколько сотен тысяч особей. В других районах Атлантического океана колонии меньше — не более нескольких тысяч особей.

Галерея

Примечания

Литература 
 Бёме Р. Л., Динец В. Л., Флинт В. Е., Черенков А. Е. Птицы. Энциклопедия природы России. — : ABF, 1996. — 432 с.

Ссылки 
 Позвоночные животные России: Северная качурка.
 Фотография северной качурки.

Качурки
Птицы Африки
Птицы Евразии
Птицы Океании
Птицы Северной Америки
Птицы Южной Америки
Животные, описанные в 1818 году